Wirkowice Pierwsze – wieś w gminie Izbica, w pow. krasnostawskim, w woj. lubelskim
 Wirkowice Drugie – wieś w gminie Izbica, w pow. krasnostawskim, w woj. lubelskim
 Wirkowice (gromada) – dawna gromada
 Wirkowice – wieś istniejąca do 1970, podzielona na Wirkowice Pierwsze i Wirkowice Drugie